tlenek manganu(II)
 tlenek manganu(III)
 tlenek manganu(IV)
 tlenek manganu(VII)